Molekulska formula -{C20H20}- se može odnositi na:

 Dodekahedran
 Pagodan